Чухаевка — поселок в Шенталинском районе Самарской области в составе сельского поселения Канаш.

География 
Находится на расстоянии примерно 8 километров по прямой на северо-запад от районного центра станции Шентала.

История
Основан в начале  XX века.

Население 
Постоянное население составляло 78 человек (чуваши 46%, русские 32%) в 2002 году, 71 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района